; 
 Leandro Fanta (1985-), un joueur brésilien de football de plage ;
 Carlos Fanta (1890-1964), un footballeur chilien.

Fanta est un prénom. 

Fanta peut aussi désigner : 
 Fanta, un soda élaboré par The Coca-Cola Company.

Patronyme hispanique
Patronyme tchèque